Нижче наведено список населених пунктів повіту Хунедоара, Румунія.

Хунедоара